Список аэропортов штата Колорадо Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год
|- style="background:#CCCCCC;"
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Аспен
| ASE
| ASE
| KASE
| Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field)
| P-N
| align=right | 222 755 

|- valign=top
| Колорадо-Спрингс
| COS
| COS
| KCOS
| City of Colorado Springs Municipal Airport
| P-S
| align=right | 877 367 

|- valign=top
| Денвер
| DEN
| DEN
| KDEN
| Международный аэропорт Денвера
| P-L
| align=right | 25 241 962 

|- valign=top
| Durango
| DRO
| DRO
| KDRO
| Durango-La Plata County Airport
| P-N
| align=right | 163 611 

|- valign=top
| Игл
| EGE
| EGE
| KEGE
| Eagle County Regional Airport
| P-N
| align=right | 201 010 

|- valign=top
| Форт-Коллинс
| FNL
| FNL
| KFNL
| Fort Collins-Loveland Municipal Airport 
| P-N
| align=right | 35 671 

|- valign=top
| Гранд-Джанкшен
| GJT
| GJT
| KGJT
| Grand Junction Regional Airport (Walker Field)
| P-N
| align=right | 219 358 

|- valign=top
| Gunnison
| GUC
| GUC
| KGUC
| Gunnison-Crested Butte Regional Airport
| P-N
| align=right | 37 316 

|- valign=top
| Hayden
| HDN
| HDN
| KHDN
| Yampa Valley Airport (Yampa Valley Regional)
| P-N
| align=right | 110 044 

|- valign=top
| Montrose
| MTJ
| MTJ
| KMTJ
| Montrose Regional Airport
| P-N
| align=right | 96 601 

|- valign=top
| Пуэбло
| PUB
| PUB
| KPUB
| Pueblo Memorial Airport
| P-N
| align=right | 11 641 
|- style="background:#CCCCCC;"
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Alamosa
| ALS
| ALS
| KALS
| San Luis Valley Regional Airport (Bergman Field)
| CS
| align=right | 6 737 

|- valign=top
| Cortez
| CEZ
| CEZ
| KCEZ
| Cortez Municipal Airport
| CS
| align=right | 6 342 

|- valign=top
| Telluride
| TEX
| TEX
| KTEX
| Telluride Regional Airport
| CS
| align=right | 9 347 

|- style="background:#CCCCCC;"
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Aurora (Denver)
| FTG
| 
| KFTG
| Front Range Airport
| R
| align=right | 6 

|- valign=top
| Broomfield (Denver)
| BJC
| BJC
| KBJC
| Rocky Mountain Metropolitan Airport (was Jefferson Co.)
| R
| align=right | 269 

|- valign=top
| Centennial (Denver)
| APA
| APA
| KAPA
| Centennial Airport
| R
| align=right | 507 

|- valign=top
| Колорадо-Спрингс
| FLY 
| 
| KFLY
| Meadow Lake Airport 
| R
|

|- style="background:#CCCCCC;"
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Akron
| AKO
| AKO
| KAKO
| Colorado Plains Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Boulder
| BDU 
| WBU
| KBDU
| Boulder Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Buena Vista
| AEJ 
| 
| KAEJ
| Central Colorado Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Burlington
| ITR 
| 
| KITR
| Kit Carson County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Cañon City
| 1V6
| CNE
|
| Fremont County Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Craig
| CAG
| CIG
| KCAG
| Craig-Moffat Airport (Craig-Moffat County Airport)
| GA
| 

|- valign=top
| Delta
| AJZ 
| 
| KAJZ
| Blake Field
| GA
| 

|- valign=top
| Erie
| EIK 
| 
| KEIK
| Erie Municipal Airport
| GA 
|

|- valign=top
| Fort Morgan
| FMM 
| 
| KFMM
| Fort Morgan Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Granby
| GNB
| 
| KGNB
| Granby-Grand County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Greeley
| GXY
| GXY
| KGXY
| Greeley-Weld County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Holyoke
| HEQ
| 
| KHEQ
| Holyoke Airport (Holyoke Municipal Airport)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Kremmling
| 20V
|
|
| McElroy Airfield (McElroy Field)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| La Junta
| LHX
| 
| KLHX
| La Junta Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Lamar
| LAA
| LAA
| KLAA
| Lamar Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Leadville
| LXV
| LXV
| KLXV
| Lake County Airport (Leadville Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Limon
| LIC
| LIC
| KLIC
| Limon Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Longmont
| LMO 
| 
| KLMO 
| Vance Brand Airport (was AMR/KAMR)
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Meeker
| EEO
| 
| KEEO
| Meeker Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Monte Vista
| MVI
| 
| KMVI
| Monte Vista Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Nucla
| AIB 
| 
| KAIB
| Hopkins Field
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Pagosa Springs
| PSO 
| PGO
| KPSO
| Stevens Field
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Rangely
| 4V0
| RNG
|
| Rangely Airport
| GA
|

|- valign=top
| Rifle
| RIL
| RIL
| KRIL
| Garfield County Regional Airport
| GA
| align=right | 79 

|- valign=top
| Salida
| ANK 
| SLT
| KANK
| Harriet Alexander Field
| GA
| 

|- valign=top
| Steamboat Springs
| SBS
| SBS
| KSBS
| Steamboat Springs Airport (Bob Adams Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Sterling
| STK
| STK
| KSTK
| Sterling Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Trinidad
| TAD
| TAD
| KTAD
| Perry Stokes Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Walsenburg
| 4V1
|
|
| Spanish Peaks Airfield
| GA
|

|- valign=top
| Wray
| 2V5
|
|
| Wray Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Yuma
| 2V6
|
|
| Yuma Municipal Airport
| GA
| 

|- style="background:#CCCCCC;"
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Akron
| 5V6
|
|
| Gebauer Airport
|
|

|- valign=top
| Blanca
| 05V
|
|
| Blanca Airport
|
|

|- valign=top
| Brush
| 7V5
|
|
| Brush Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Calhan
| 5V4
|
|
| Calhan Airport
|
|

|- valign=top
| Center
| 1V8
|
|
| Leach Airport
|
|

|- valign=top
| Crawford
| 99V
|
|
| Crawford Airport
|
|

|- valign=top
| Creede
| C24 
|
|
| Mineral County Memorial Airport
|
| 

|- valign=top
| Del Norte
| 8V1
|
|
| Astronaut Kent Rominger Airport (Del Norte Muni. & Co.)
|
|

|- valign=top
| Delta
| D17
|
|
| Westwinds Airport (Hawkins Field)
|
|

|- valign=top
| Dove Creek
| 8V6
|
|
| Dove Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Durango
| 00C
| AMK
|
| Animas Air Park
|
| align=right | 450 

|- valign=top
| Eads
| 9V7
|
|
| Eads Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| Ellicott
| A50
|
|
| Colorado Springs East Airport
|
|

|- valign=top
| Glenwood Springs
| GWS
| GWS
| KGWS
| Glenwood Springs Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Greeley
| 11V
|
|
| Easton/Valley View Airport
|
|

|- valign=top
| Haxtun
| 17V
|
|
| Haxtun Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Holly
| K08
|
|
| Holly Airport
|
|

|- valign=top
| Hudson
| 18V
|
|
| Platte Valley Airpark
|
|

|- valign=top
| Julesburg
| 7V8
|
|
| Julesburg Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| La Veta
| 07V
|
|
| Cuchara Valley Airport at La Veta
|
| 

|- valign=top
| Las Animas
| 7V9
|
|
| City of Las Animas - Bent County Airport
|
|

|- valign=top
| Mack
| C07
|
|
| Mack Mesa Airport
|
|

|- valign=top
| Paonia
| 7V2
| WPO
|
| North Fork Valley Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Saguache
| 04V
|
|
| Saguache Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Springfield
| 8V7
|
|
| Springfield Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| Walden
| 33V
|
|
| Walden-Jackson County Airport
|
| 

|- valign=top
| Westcliffe
| C08
|
|
| Silver West Airport
|
| 

|- style="background:#CCCCCC;"
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Aurora
| BKF
| BKF
| KBKF
| Buckley Air Force Base
|
| align=right | 162 

|- valign=top
| Колорадо-Спрингс
| AFF
| AFF
| KAFF
| United States Air Force Academy
|
|

|- valign=top
| Fort Carson
| FCS
| FCS
| KFCS
| Butts Army Airfield (Fort Carson)
|
|

|- style="background:#CCCCCC;"
|
|
|
|
|  Частные аэропорты
|
|

|- valign=top
| Crested Butte
| 0CO2
| CSE
|
| Buckhorn Ranch Airport
|
|

|- style="background:#CCCCCC;"
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты
|
|

|- valign=top
| Denver
|
| DEN
| KDEN
| Stapleton International Airport (replaced by Denver Intl)
|
|

|- valign=top
| Fort Collins
| 3V5
|
|
| Fort Collins Downtown Airport (closed Nov. 1, 2006) 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 

 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Аэропорты категории primary разделяются на четыре типа:
 P-L: (большой хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий не менее 1 % общего пассажиропотока США
 P-M: (средний хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0,25 % до 1 % общего пассажиропотока США.
 P-S: (мелкий хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0,05 % до 0,25 % общего пассажиропотока США.
 P-N: (не относится к хабам, ) — аэропорт, обеспечивающий менее 0,05 % общего пассажиропотока США, но имеет пассажиропоток свыше 10 000 человек.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Сноски:

Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007—2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2007 (preliminary), as published July 17, 2008.

State:
 Colorado Department of Transportation (CDOT): Airport Directory

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Colorado — FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network — IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Colorado

 Ссылки 
 Lists of airports in Colorado:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Колорадо
Аэропорты